Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu je osvojila NK Šokadija Strizivojna, te se time plasirala u 2. ŽNL Osječko-baranjsku NS Đakovo.

Tablica

Izvori 

 Miroslav Bauer: Nogomet u Strizivojni (1927. – 2002.), Strizivojna/Đakovo, 2002., 

1995-96
osječko-baranjska-3-đakovo